Holandia:
 Demen – miejscowość
 Demen – rzeka

Niemcy:
 Demen – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Ludwigslust-Parchim